USS Alaska je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alaska (1860) 
 USS Alaska (1910) 
 USS Alaska (CB-1) 
 USS Alaska (SSBN-732)

Alaska